Captured (Journey), een album van de Amerikaanse rockband Journey
Captured (The Albion Band), een album uit 1995 door The Albion Band
Captured (Caroline's Spine) , een album uit 2007
Captured (Christian Bautista), een album van Filipijnse zanger Christian Bautista
Captured!, een oorlogsfilm uit 1933
Captured (film), een Franse film uit 2011
Captured (computerspel), een platformspel voor de Commodore 64